Ramus kann verschiedene Bedeutungen haben:

In der Anatomie wird  Ramus (lat. für „Ast“) in verschiedenen anatomischen Namen verwendet:
 als Bezeichnung für kleinere Arterien, Venen oder Nerven
 als Teil bestimmter Knochen, z. B. Unterkieferast (Ramus mandibulae), Schambeinast (Ramus ossis pubis), Sitzbeinast (Ramus ossis ischii)
 als Federast (auch Barba genannt), einem Teil der Federfahne 

Ramus ist der Personenname von:
 Hanns Ramus, das Pseudonym von Arnfrid Astel
 Petrus Ramus  (1515–1572), französischer Philosoph und Humanist
 Pierre Ramus, Pseudonym von Rudolf Grossmann, war ein libertärer Theoretiker

Ramus bezieht sich ferner auf:
 Bellus Ramus, ursprünglicher lateinischer Name das saarländischen Ortschaft Berus
 Ramus Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller